Roobol ist der Familienname folgender Personen:

 Suze la Chapelle-Roobol (1856–1923), niederländische Schriftstellerin
 Wendy Roobol (* 1981), niederländische Sängerin (Sopran)